Mickleton (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Mickleton (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire